Путь наверх:
 «Путь наверх» — роман английского писателя Джона Брэйна, опубликованный в 1957 году.
 «Путь наверх» — художественный фильм Джека Клейтона 1959 года по роману Джона Брэйна.
 «Путь наверх» — двойной концертный и видео альбом группы «Кипелов».